Берику́ль — топоним в России:

Кемеровская область
 Берикуль (нижний приток Кии) — река в Ижморском и Мариинском районах, левый приток Кии.
 Берикуль (верхний приток Кии) — река в Тисульском районе, правый приток Кии.
 Берикуль — село в Ижморском районе.

Иркутская область
 Берикуль — озеро в Качугском районе.

См. также
 Сухой Берикуль — река в Тисульском районе, приток Берикуля.
 Новый Берикуль — посёлок в Тисульском районе.
 Берикульский — посёлок в Тисульском районе.